Saint-Bruno puede hacer referencia a:

 Monte Saint-Bruno, una montaña que hace parte de las colinas de Monteregia, Quebec.
 Saint-Bruno-de-Montarville, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Union Saint-Bruno Bordeaux, club de waterpolo femenino francés.